Det finns fler artiklar om personer med namnet Åke Rosenius:

Illustratören och serietecknaren Åke Rosenius, se Åke Rosenius (illustratör)
VD:n och den före detta häcklöparen Åke Rosenius, se Åke Rosenius (VD)